En tonande alveolar klusil är ett konsonant språkljud.  I IPA betecknas en tonande dental, alveoar eller postalveoar klusil . Ljudet representeras av bokstaven d i engelska ”admit”.

Det svenska d-ljudet är en tonande dental klusil, vilket i IPA specifikt betecknas .

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande alveolara klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Varianter

Användning i språk 
I språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonlösa alveolara klusilen vanligen som d.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med д. På grekiska skrivs den med δ.

Fonetik
Konsonantljud